— японский фигурист, выступавший в мужском одиночном разряде, пятикратный чемпион Японии по фигурному катанию. Он представлял Японию на Зимних Олимпийских играх 1936 и на чемпионатах мира с 1935 года.

Примечания 

Фигуристы Японии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1936 года